Чемпионат Шотландии по футболу 1979/1980 — является 83-м сезоном в высшем дивизионе Шотландии по футболу.

Чемпионат стартовал 11 августа 1979 года матчем «Селтик» — «Мортон» — 3:2, и завершился 7 мая 1980 года. Чемпионский титул защищал «Селтик».

Обладателем кубка страны стал «Селтик», обыгравший в финале «Рейнджерс» в дополнительное время со счётом 1:0.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Результаты матчей на rsssf.com

1979-1980
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1979 году
Спорт в Шотландии в 1980 году